A Lakamativ szóra a következő lapok hivatkozhatnak:

 Lakamativ Minszk, egy fehérorosz labdarúgócsapat
 Lakamativ Homel, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Homel egykori elnevezése.
 Lakamativ Vicebszk, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Vicebszk egykori elnevezése.